Tampiyidae är en familj av mångfotingar. Tampiyidae ingår i ordningen jordkrypare, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tampiyidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Tampiyidae